Ванс:

 Ванс (, ) — коммуна на юго-востоке Франции, в департаменте Приморские Альпы региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.
 Ванс () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Персоналии 
 Ванс, Жан Гаспар де (1747—1808) — французский капер, адмирал и морской префект Тулона